Vézian ou Vézian est un nom propre français qui peut faire référence à :

Prénom 
 Vézian (), évêque français de Rodez.

Patronyme 

 Blaise Vezian de Saint-André (1780-?), homme politique français ;
 Jean Vézian (1914-2012), archéologue et préhistorien français ;
  (1869-1952), écrivain français occitan.

Patronyme français